

Patronymie
 Hans Schlemmer (1893–1973) est un General der Gebirgstruppe allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Lukas Schlemmer (1995-), est un coureur cycliste autrichien.
 Oskar Schlemmer (1888-1943) est un peintre, décorateur de théâtre et scénographe de ballet allemand.